Сен-Іле́р-ла-Жера́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на захід від Парижа, 75 км на південний схід від Кана, 20 км на північ від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Сен-Ілер-ла-Жерар було приєднано до муніципалітету Мортре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Ілер-ла-Жерар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-ла-Жерар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн